Woloschino () ist der Name russischer Orte:
 Woloschino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Brasnicken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Woloschino (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Woloschino (Rostow, Millerowo), Siedlung im Rajon Millerowo, Oblast Rostow
 Woloschino (Rostow, Rodionowo-Neswetaiskaja), Wohnplatz im Rajon Rodionowo-Neswetaiskaja, Oblast Rostow